Punta Potrero är en udde i Kuba.   Den ligger i provinsen Matanzas, i den västra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Havanna.

Terrängen inåt land är mycket platt. En vik av havet är nära Punta Potrero söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Punta Potrero. Runt Punta Potrero är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Playa Larga,  km nordväst om Punta Potrero. I omgivningarna runt Punta Potrero växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Matanzas (provins)